A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon az ökölvívás +91 kg-os (szupernehézsúlyú) versenyszámát augusztus 21. és 25. között rendezték meg a szingapúri Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre-ben. A negyeddöntőket augusztus 21-én, az elődöntőket augusztus 22-én, az 5. helyért vívott mérkőzést augusztus 23-án, a bronzmérkőzést augusztus 24-én, a döntőt pedig augusztus 25-én tartották. Ellentétben a világbajnoksággal és az olimpiával csak egy bronzérmet osztottak ki.

Eredmények 
Használt rövidítések:
 RSC: a játékvezető megállította a mérkőzést
 RET: feladta
 WO: ellenfél nélkül

Fordítás

Források 
http://www.aiba.org/documents/site1/Events/2010%20Youth%20OG/BX_191000_M_draw_sheet.pdf 

92